Hipponicos (en grec ancien ) est un nom d'origine grecque qui peut désigner :
 Hipponicos I, ami de Solon () ;
 Hipponicos Ammon dit parfois Hipponicos II, fils de Callias I et père de Callias II ;
 Hipponicos III, général athénien (), fils de Callias II et père de Callias III.
 Hipponicos, mathématicien grec, maître d'Arcésilas de Pitane ().